L'histoire du Japon comprend deux ères Jōgen :
 L'ère Jōgen (976 - 978) (貞元) est une ère de l'histoire du Japon -- époque de Heian
 L'ère Jōgen (1207 - 1211) (承元) est également une ère de l'histoire du Japon -- époque de Kamakura